John Fitzgerald e Tomáš Šmíd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Arnaud Boetsch e Loic Courteau 7–6, 6–4.

Robert Seguso e Anders Järryd hanno battuto in finale Guy Forget e Yannick Noah 6–7, 6–7, 6–3, 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Guy Forget /  Yannick Noah (finali)
  Paul Annacone /  Christo van Rensburg (secondo turno)
  Anders Järryd /  Robert Seguso (campioni)
  Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (terzo turno)
  Gary Donnelly /  Peter Fleming (semifinali)
  Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
  John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (Defending Campioni, Primo turno)

  Chip Hooper /  Mike Leach (secondo turno) 
  Sherwood Stewart /  Kim Warwick (quarti di finale) 
  Scott Davis /  Mike De Palmer (primo turno) 
  Claudio Mezzadri /  Jim Pugh (primo turno) 
  Laurie Warder /  Blaine Willenborg (quarti di finale) 
  Heinz Günthardt /  Jakob Hlasek (primo turno) 
  Mansour Bahrami /  Diego Pérez (terzo turno) 
  Paolo Canè /  Gianni Ocleppo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 1987